Затерянные миры (от  — «затерянный мир») — поджанр фантастической и приключенческой литературы, произведения которого включают в себя сюжет или мотив с открытием потерянных и забытых, или новых, неизвестных ранее миров, стран, земель, каким-то образом укрытых от остального мира.

Сформировался в конце XIX века — начале XX века из поздне-викторианского колониального романа в годы активного становления фантастического жанра и литературы «pulp fiction». Был особенно популярен в то время, и развивался примерно до 1940-х годов, после чего произошло его постепенное угасание (хотя отдельные образцы произведений периодически появлялись и после), а неспадающий спрос аудитории частично компенсировался переходом данной тематики в кинематограф. Среди родоначальников и классиков жанра — Артур Конан Дойль, Генри Райдер Хаггард, Эдгар Райс Берроуз, Абрахам Меррит.

Одной из главных разновидностей поджанра является т. н. мотив «затерянных» или «утраченных рас» (от  — «затерянная раса»), иногда выделяемый и в самостоятельный родственный поджанр. Одной из его отличительных особенностей, или скорее обязательным условием, является наличие в найденном затерянном мире своей микроцивилизации — разумной или полуразумной человеческой расы (или иного разумного биологического вида), или отдельных её представителей.

К жанру часто близки, или непосредственно относятся, произведения, основанные на теориях о «полой Земле», повествующие об обнаружении реликтов прошлых эпох, а также некоторые произведения о древних, исчезнувших, мифических или вымышленных цивилизациях, континентах и землях, таких как Атлантида, Лемурия, Му и другие.

Литература 
 Владимир Обручев — романы «Плутония» и «Земля Санникова».
 Вячеслав Пальман — роман «Кратер Эршота», повесть «Экипаж "Снежной кошки"».
 Жюль Верн — роман «Путешествие к центру Земли».
 Генри Райдер Хаггард — романы «Копи царя Соломона», «Люди тумана», «Она» и другие.
 Артур Конан Дойль — романы «Затерянный мир» и «Маракотова бездна».
 Эдгар Райс Берроуз — ряд романов цикла «Тарзан», циклы «Пеллюсидар» и «Каспак».
 Абрахам Меррит — романы «Лунная заводь», «Обитатели миража», «Лик в бездне» и другие.
 Говард Лавкрафт — рассказ «Курган» (в соавторстве с Зелией Бишоп) и другие.
 Роберт Говард — рассказы «Затерянная раса», «Черви земли», «Голос Эль-Лила» и другие.
 К. Э. Смит — рассказы «Неотмеченный остров», «Венера азомбейская», «Корень ампои» и другие.
 Редьярд Киплинг — рассказ «Человек, который хотел стать королём».
 Герберт Уэллс — рассказ «Страна слепых».
 Пьер Бенуа — роман «Атлантида».
 Жозеф Рони-старший — роман «Удивительное путешествие Гертона Айронкестля», некоторые повести и рассказы.
 Рене Баржавель — роман «В глубь времен».
 Эрл Кокс — роман «Из тишины».
 Талбот Мэнди — романы «Джимгрим», «Ом, секрет долины Абор» и другие.
 Джеймс Хилтон — роман «Потерянный горизонт».
 Деннис Уитли — романы «Они нашли Атлантиду», «Человек, который пропустил войну» и другие.
Фармер Филипп Хосе — циклы романов Многоярусный мир и «Древняя Африка».
 Герберт Рид — роман «Зеленое дитя».
 Майкл Крайтон — роман «Конго».
 К. Э. Вагнер — рассказ «Патрон 22 Свифт».
 Карел Глоух — роман «Заколдованная земля».
 Михаил Розенфельд — повесть «Ущелье алмасов» (1936).
 Родерик Гордон — цикл «Туннели»
 Джеймс Роллинс — роман Пещера (1999), а также жанровые элементы в романах Пирамида (2001) и Амазония (2002).
 Джек Лондон — роман «Сердца трех»
 Александр Луценко — рассказ «Бульбули и люди»

Фильмы и телевидение 
 «Земля Санникова» — художественный фильм, снятый режиссёрами А. Мкртчяном и Л. Поповым по мотивам книги В. А. Обручева. СССР, 1973 год.
 «Земля, позабытая временем» (1975) — экранизация романа Э. Р. Берроуза.
 фильмы о Кинг-Конге, в частности — 1933, 1976, 2005 годов.
 многочисленные экранизации романа Артура Конан Дойля «Затерянный мир».

Ссылки 
 Борис Невский «Там, за горизонтом… Фантастика „затерянных миров“» — журнал «Мир Фантастики», №28, декабрь 2005.
 Глеб Елисеев, Сергей Шикарев «На суше и на море» — журнал «Если», №2, 2007.
 Глеб Елисеев «Обитатели подземного мира» — журнал «Если», №5, 2008.

Жанры фантастики
Приключенческая литература